RenderWare — игровой движок, разработанный британской компанией Criterion Games.

RenderWare разрабатывался с прицелом на широкую кроссплатформенность и поддерживает операционные системы Microsoft Windows и Mac OS X, игровые консоли GameCube, Wii, Xbox, Xbox 360, PlayStation 2, PlayStation 3 и другие (в том числе более редкие платформы, такие как N-Gage).

RenderWare является одной из самых известных технологий в области разработки компьютерных игр; движок был использован в играх серий Burnout, Grand Theft Auto, Tony Hawk's Pro Skater и The Sims и прочих.

История разработки 
RenderWare возник во времена конкурирования программного рендеринга графики на центральных процессорах и аппаратного рендеринга на первых графических процессорах, когда требовалось создать стандартизированное решение для разработки игр под игровые приставки шестого поколения, в частности, PlayStation 2. На то время конкурировать RenderWare пришлось с такими программными библиотеками как BRender от компании Argonaut Software и Reality Lab от компании RenderMorphics (Reality Lab позже был приобретён корпорацией Microsoft и стал частью Direct3D). Со временем разработчики расширяли список платформ и активно дорабатывали технологию, она пополнялась множеством внутренних модулей (таких как собственный физический модуль), предназначенных для реализации тех или иных возможностей; в версии версии 2 появился внутренний скриптовый язык RWX (RenderWare Script).

В 2003 году компания Criterion приобрела MathEngine — компанию разработчиков физического движка Karma. Наработки Karma легли в основу RenderWare Physics — одного из компонентов движка, отвечающего за физическую модель.

В 2004 году Criterion Games, разрабатывающая RenderWare, была приобретена компанией Electronic Arts и стала её дочерним предприятием; в результате сделки были приобретены и права на движок RenderWare. До того, как фирму-разработчика Criterion выкупила компания Electronic Arts, технология пользовалась большим спросом у сторонних разработчиков. Предполагалось, что и после покупки компании движок будет предлагаться для лицензирования сторонним компаниям, однако некоторые клиенты решили, что будет слишком рискованным полагаться на продукт, который находится в собственности их главного конкурента. Так, например, компания Rockstar Games, чьи предыдущие игры были построены на RenderWare, начала использовать Gamebryo (для Bully: Scholarship Edition, 2008), а также собственный RAGE в новых проектах того времени (GTA 4). Midway Games, которая часто использовала при разработке RenderWare, стандартизовала для себя и своих внутренних студий движок Unreal Engine 3 — игры того времени (Stranglehold, Mortal Kombat vs. DC Universe, The Wheelman), были построены именно на нем. Спустя некоторое время Electronic Arts убрала RenderWare из продажи, сделав его доступным только для своих дочерних студий.

Новый владелец технологии Electronic Arts, однако, продолжил поддерживать старые контракты и соглашения. Те разработчики, которые лицензировали RenderWare ещё до покупки Criterion, смогли продолжать использовать движок в своем проекте (либо серии игр, если была куплена такая лицензия).

Представители компании Electronic Arts делали несколько раз неоднозначные заявления о данном движке, в частности, Бинг Гордон (), исполнительный директор EA, в интервью сайту Gamasutra в 2017 году заявлял, что RenderWare «не подходит для консолей следующего [седьмого] поколения и не может конкурировать с Unreal Engine», поэтому «Electronic Arts прекратила использовать его в своих проектах», что не согласуется с тем фактом, что многое игры компании тех лет производились именно с использованием RenderWare.

Criterion Games продолжила развитие технологии в стенах студии: на последних версиях движка были созданы игры Burnout Paradise и Need For Speed: Hot Pursuit 2010 года самой Criterion, кроме того, закрытое подразделение EA Bright Light (находившееся в одном здании с Criterion) сделало на последних версиях RenderWare Harry Potter and the Order of the Phoenix и Harry Potter and the Half-Blood Prince.

Технические характеристики 

RenderWare представляет собой интегрированный программный комплекс — игровой движок, сочетающий в себе все необходимые компоненты для разработки трёхмерных приложений: графический движок, физический движок, звуковой движок, систему искусственного интеллекта и т. д. Кроме того, он предоставляет разработчикам мультиплатформенный интерфейс программирования приложений (). Исходный код написан на языке программирования C++.

Во многих играх на движке RenderWare (например, игры серии Grand Theft Auto, Bully (PS2), The Sims 3, Harry Potter and the Order of the Phoenix) широко используются возможности движка, касающиеся работы с очень большими детализированными локациями. Карта местности очень большого размера может подгружаться «на лету», практически не требуя ожидания игрока и отображения экрана загрузки. Технически локации обычно делятся на секции, которые подгружаются постепенно. Для экономии оперативной памяти используется метод LOD — уровней детализации: когда объект находится вдали от видимости игрока, его высокодетализированная модель плавно заменяется моделью с меньшей детализацией и размером текстуры, таким образом движок экономит ресурсы системы игрока. С теми же целями используется мип-маппинг (MIP-текстурирование) — другая техника оптимизации, но касающаяся только текстур.

Графическими движком (компонентом, ответственным за обработку графики) поддерживаются как статические (заранее прорисованные), так и мягкие динамические тени, на которые может влиять расположение источников света. Для освещения может применяться повершинное освещение () и карты освещения.

Реализовано рельефное текстурирование и работа с текстурами высокого разрешения; работа с вершинными и пиксельными шейдерами, покадровая и скелетная анимация персонажей, развитая система частиц, специальные эффекты для воды и неба (в том числе, с использованием шейдеров).

Также графический движок поддерживает широкий спектр эффектов пост-обработки, например: motion blur, bloom, High Dynamic Range Rendering, глубину резкости и т. п.

Физический движок, называемый обычно RenderWare Physics, основан на физическом движке Karma. Он обеспечивает базовую физику, распознавание столкновений, физику тряпичной куклы, физику транспортных средств.

Звуковой движок обеспечивает трёхмерный звук Dolby Surround.

Игровой движок RenderWare имеет множество внутренних версий (например, Grand Theft Auto: Vice City 2003 года базировалась на версии 3.х, а версию движка из Need for Speed: Hot Pursuit (2010) и Need for Speed: Most Wanted (2012) называют Chameleon), однако преимущественно информация о версиях движка, использующийся в играх, нигде не сообщается.

Утечки и открытая реализация движка 
В Сети можно найти утекшие версии движка, например, SDK RenderWare Studio за середину 2004 года (ее использование будет нарушением авторского права).

Кроме того, энтузиасты методом обратной разработки начали разработку OpenRW. Он стал имплементацией версии RenderWare из GTA 3 и, позднее, Vice City, со всеми наработками, сделанными для нее со стороны Rockstar Games (поддерживаются все форматы данных, используемые в вышеуказанной игре). Авторами предполагается использование движка вместе с оригинальной GTA 3 или VC: движок, доступный для загрузки, будет использовать ее ресурсы, предоставляя игроку лучшую совместимость с современными платформами и системами. Репозиторий движка был удален с GitHub после жалобы правообладателя GTA, компании Take-Two Interactive, хотя исходные коды по-прежнему доступны для загрузки из других источников.

Список игр, которые используют RenderWare 
Список неполный.

См. также 
 Unreal Engine
 Gamebryo

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 

Коммерческие игровые движки